Weekeinde, een deel van de week
 Weekend (komedieserie), Nederlandse komedieserie
 Weekend (tijdschrift), een tijdschrift

Film 
 Weekend (1998), een Nederlandse korte film onder regie van Nanouk Leopold
 Weekend (2011), een Britse film onder regie van Andrew Haigh
 The Weekend (1999), een Amerikaans-Britse film onder regie van Brian Skeet
 The Weekend (2018), een Amerikaanse film onder regie van Stella Meghie
 Week-end, een Frans-Italiaanse film uit 1967 onder regie van Jean-Luc Godard
 Verlengd weekend (film), een Belgische film uit 2005
 The Osterman Weekend, een Amerikaanse film uit 1983

Muziek 
 The Weekend (nummer van Michael Gray), een nummer van de Britse DJ Michael Gray uit 2004
 Weekend at Waikiki, een Nederlandse popgroep
 The Weeknd, een Canadese zanger
 Weekend (Earth & Fire), een single van Earth & Fire uit 1979
 Weekend (Class Action), een single van Class Action uit 1983
 Weekend (The Todd Terry Project), een single van The Todd Terry Project uit 1988
 Weekend (Def Rhymz), een single van Def Rhymz uit 2002
 Weekend (FeestDJRuud & Dirtcaps), een single van FeestDJRuud & Dirtcaps in samenwerking met Sjaak & Kraantje Pappie uit 2013
 Weekend! (Scooter), een single van Scooter uit 2003
 Weekend! (Bryan Stricker), een single van Bryan Stricker uit 2014

Zie ook 
 Ekstra Weekend, een Nederlands radioprogramma
 Lang weekeinde, een weekeinde plus een vakantiedag